«Депорти́во Ансоа́теги» () — бывший венесуэльский футбольный клуб из города Пуэрто-ла-Крус, штата Ансоатеги. Домашние матчи проводил на стадионе «Хосе Антонио Ансоатеги», вмещающем 37 485 зрителей.

История 
Клуб основан в 2002 году, в 2007 впервые вышел в Примеру, в которой выступал до 2018 года. В 2008 году клуб добился своего наивысшего достижения победив в Кубке Венесуэлы, этот успех позволил ему принять участие на следующий год в Кубке Либертадорес. В главном турнире Южной Америки «Депортиво Ансоатеги» выступил неудачно вылетев в предварительном раунде, где проиграл эквадорскому «Депортиво Куэнка», после этого поражения «Депортиво Ансоатеги» перешло в Южноамериканский кубок, но там он так же проиграл в первом раунде перуанскому «Альянса Атлетико». Всего в Кубке Либертадорес участвовал три раза, а в ЮАК — семь раз.

В 2012 году «Депортиво Ансоатеги» во второй раз стал обладателем кубка страны.

В 2018 году занял предпоследнее место в Примере Венесуэлы, и должен был вылететь во Второй дивизион. Однако лигу расширили до 20 команд, поэтому «Депортиво Ансоатеги» остался в элите. Но и по итогам сезона 2019 команда финишировала на последнем месте, на этот раз лишившись места в Примере, и была расформирована.

Достижения 
 Обладатель Кубка Венесуэлы (2): 2008, 2012

Участие в южноамериканских кубках 
 Кубок Либертадорес (3):
 Предварительный раунд — 2009, 2013, 2014
 Южноамериканский кубок (7):
 Первый раунд — 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Форма 
Изменение основной формы по годам

Статистика клуба 
 Сезонов в Примере: 10
 Сезонов в Сегунде: 5
 Сезонов в Терсере: 1
 Лучший результат в Примере: 2-е место
 Худший результат в Примере: 17-е место
 Максимальное число зрителей: 30 000 (Депортиво Ансоатеги — Унион Атлетико Маракайбо — 1:1)
 Минимальное число зрителей: 330 (Депортиво Ансоатеги — Депортиво Петаре — 4:0)
 Первый гол: Эрбин Диас (9 ноября 2002)
 100-й гол: Эндер Маркес (2004)
 200-й гол: Пабло Гомис (19 февраля 2006)
 300-й гол: Александр Рондон (16 сентября 2007)
 400-й гол: Джонни Карнейро (30 ноября 2008)
 Лучший бомбардир: Александер Рондон (54 гола)

Знаменитые игроки 

  Вильфредо Альворадо
  Даниэль Арисменди
  Алехандро Гуэрра
  Джакомо Ди Джорджи
  Александер Рондон
  Габриэль Урданета
  Хуан Фуэнмайор

Известные тренеры 
  Сталин Ривас

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Венесуэлы
Мини-футбольные клубы Венесуэлы